Op het toernooi van Wimbledon in 1996 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 26 juni tot en met 7 juli 1996.

Samenvatting 
Titelverdedigsters Jana Novotná en Arantxa Sánchez waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als achtste geplaatste duo Martina Hingis / Helena Suková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Meredith McGrath en Larisa Neiland in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hingis, op dat moment met vijftien jaar en negen maanden de jongste tennisspeelster die een toernooi op Wimbledon won, had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Suková 63.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vijf Belgische vrouwen speelden mee:
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans bereikten de tweede ronde.
 Nancy Feber en Dominique Van Roost kwamen niet voorbij de eerste ronde.
 Ook voor Els Callens en Laurence Courtois was de eerste ronde het eindstation.

Er waren ook vijf Nederlandse deelneemsters:
 Caroline Vis en de Indonesische Yayuk Basuki waren het twaalfde reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden geklopt door de als tweede geplaatste Gigi Fernández en Natallja Zverava.
 Manon Bollegraf en Nicole Arendt uit de Verenigde Staten waren als zesde geplaatst. Zij bereikten de derde ronde.
 Kristie Boogert en de Roemeense Irina Spîrlea waren het elfde reekshoofd. Ook zij bereikten de derde ronde.
 Miriam Oremans en de Belgische Sabine Appelmans kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Maaike Koutstaal en haar partner Park Sung-hee uit Zuid-Korea strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1996